Trojanski konj, šuplji drveni konj pomoću kojeg je dobiven Trojanski rat
 Trojanski konj (softver), vrsta štetnog softvera